Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Katowice Open 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 4. April 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Qualifikation 2016
WTA Tour 2016